Sartre ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Paul Sartre (1905–1980), französischer Romancier, Dramatiker, Philosoph und Publizist
 Maurice Sartre (* 1944), französischer Historiker
 Romain Sartre (* 1982), französischer Fußballspieler
 Victor Sartre (1902–2000), französischer Bischof, Erzbischof von Antananarivo

Sartre bezeichnet außerdem:
 (11384) Sartre, ein Asteroid des Hauptgürtels

SARTRE bezeichnet außerdem:
 SARTRE, das Safe Road Trains for the Environment Projekt, ein EU-Projekt

Siehe auch:
 Satre